Skaraborgs regemente kan avse:
Skaraborgs regemente (infanteri) – infanteriregemente (1624–1942)
Skaraborgs regemente (pansar) – pansarregemente (1942–1997, 2000-)